Příjmení Zrzavý (Zrzavá) má více nositelů:
 Jan Zrzavý (1890–1977) – český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf
 Jan Zrzavý (* 1964) – český biolog

Související články 
 Zrzavé vlasy

Externí odkazy 
 

Česká příjmení